Erling steht für:

 einen Vornamen, siehe Erling

Erling ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Erling (1857–1934), deutscher Kaufmann und Gründer der Bremer Rolandmühle
 Carl R. Erling (1923–1997), Unternehmer, Präsident der Bremer Handelskammer (1977–1979)
 Hans Erling (1894–1950), deutscher Unternehmer der Bremer Rolandmühle
 Johann Erling (1821–1884), deutscher Mühlenbaumeister und Müller in Bremen
 Johnny Erling, deutscher China-Korrespondent

Erling der Name folgender Orte:
 Erling (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Erling (Andechs), Ortsteil der Gemeinde Andechs, Landkreis Starnberg, Bayern
 Erling (Danyang) (珥陵镇), Großgemeinde der Stadt Danyang in der chinesischen Provinz Jiangsu

Siehe auch:
 Erling Jarl
 Erlingen
 Erlingsson